Superman – fikcyjny bohater z komiksów, filmów i seriali

Komiksy 
 Superman: Czerwony syn

Filmy aktorskie 
 Superman and the Mole Man – film z 1951 roku
 Superman – film z 1978 roku
 Superman II – film z 1980 roku
 Superman III – film z 1983 roku
 Superman IV – film z 1987 roku
 Superman: Powrót – film z 2006 roku

Filmy animowane 
 Superman – film krótkometrażowy z 1941 roku
 Superman: Brainiac Attacks – film z 2006 roku
 Superman: Doomsday – film z 2007 roku
 Superman/Batman: Public Enemies – film z 2009 roku

Seriale aktorskie 
 Superman – serial z 1948 roku

Seriale animowane 
 Superman – serial animowany z 1988 roku
 Superman – serial animowany z lat 1996 – 2000

Muzyka 
 „Superman” – singiel Eminema
 Superman – album studyjny Arasha